La 1ª Divisão 2008-2009 è stata la diciannovesima edizione del massimo torneo di calcio a 5 portoghese. La stagione regolare ha preso avvio il 5 settembre 2008 e si è conclusa il 3 maggio 2009, prolungandosi fino al 30 giugno seguente per permettere la disputa delle partite di spareggio.

Stagione regolare

Classifica

Verdetti
  Benfica campione del Portogallo e qualificata alla Coppa UEFA 2009-10.
  Odivelas, Sportinguista Tires e, dopo i play-out, Modicus Sandim e Sassoeiros retrocesse in Segunda divisão 2009-10.

Play-off

Play-out
I play-out si sono svolti dal 16 maggio al 13 giugno 2009, coinvolgendo le società classificatesi tra il nono e il dodicesimo posto al termine della stagione regolare.

Classifica

Nota:
 * Modicus - Sandim: +17 punti (Regola della competizione)
 * Olivais: +14 punti (Regola della competizione)
 * Mogadouro: +12 punti (Regola della competizione)
 * Sassoeiros: +10 punti (Regola della competizione)

Note

Collegamenti esterni

Campionato portoghese di calcio a 5
Calcio a 5 nel 2008
Calcio a 5 nel 2009